Název Zálesí vycházející z označení „za lesem“ má více sídel:

 Zálesí, obec v okrese Znojmo
 Zálesí (Batňovice), osada na území obce Batňovice v okrese Trutnov.
 Zálesí (Biskupice), část obce Biskupice v okrese Svitavy
 Zálesí (Drážov), část obce Drážov v okrese Strakonice
 Zálesí (Javorník), část obce Javorník v okrese Jeseník
 Zálesí, uranový důl 1957–1968 (Javorník), část obce Javorník v okrese Jeseník
 Zálesí (Horní Krupá), část obce Horní Krupá v okrese Havlíčkův Brod
 Zálesí (Slavíkov), část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Zálesí (Doubravice), část obce Doubravice v okrese Trutnov
 Zálesí (Teplýšovice), část obce Teplýšovice v okrese Benešov
 Zálesí (Neustupov), část obce Neustupov v okrese Benešov
 Zálesí (Příchovice), část obce Příchovice v okrese Plzeň-jih
 Zálesí 1.díl, část obce Maršovice v okrese Benešov
 Zálesí 2.díl, část obce Maršovice v okrese Benešov
 Zálesí (Jáchymov), místní část města Jáchymov v okrese Karlovy Vary
 Zalyssja (Zálesí), opuštěná vesnice v uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny

 názvy regionů
 Luhačovské Zálesí, národopisná podoblast oblasti Slovácka. 
 Zálesí (region) – oblast v Rusku
 Zálesí (Severní Amerika), angl. Backwoods – dřívější označení zalesněných oblastí v Severní Americe obývaných jen indiánskými kmeny. (Viz též zálesák).
 Zálesí (Kraj) – fiktivní oblast v Kraji ve Středozemi

 název vrcholu
 Zálesí (Blatenská pahorkatina) (520,8 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severovýchodně od Čepince v okrese Plzeň-jih

Externí odkazy